Воиводени има више значења:

 Воиводени (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Воиводени (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Воиводени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Воиводени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Воиводени (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији